Acalyptris — род чешуекрылых из семейства молей-малюток.

Распространение 
Распространены повсеместно. 43 % видов встречаются в Неотропике, 25 % — в Палеарктике, 20 % — в Афротропике, 6 % — в Неарктике, 6 % — в Юго-Восточной Азии.
Для бывшего СССР было указано 14 видов (главным образом для Средней Азии).

Описание 
Мелкие молевидные чешуекрылые, размах крыльев около 5 мм. Челюстные щупики 5-члениковые. Глаза крупные, оцеллии отсутствуют. В усиках около 30—40 члеников.
Гусеница минируют листья различных растений.

Классификация 
Около 100 видов. Это второй крупнейший род из семейства Nepticulidae. Род был впервые выделен в 1921 году английским энтомологом Эдвардом Мейриком (1854—1938) по типовому виду . Таксоны Microcalyptris Braun, 1925 (Неарктика) и Niepeltia Strand, 1934 (Западная Палеарктика и Южная Африка) в 1984 году были синонимизированы с родом Acalyptris.

 Acalyptris acontarcha (Meyrick, 1926)
 Acalyptris acumenta (Scoble, 1980) 
 Acalyptris amazonius Puplesis & Diškus, 2002
 Acalyptris arenosus (Falkovitsh, 1986)
 Acalyptris argyraspis Puplesis & Diškus, 1995
 Acalyptris articulosus Puplesis & Diškus, 2002
 Acalyptris auratilis Puplesis & Diškus, 2003
 Acalyptris basihastatus Puplesis & Diškus, 2002
 Acalyptris bicornutus (Davis, 1978)
 Acalyptris bifidus Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris bipinnatellus (Wilkinson, 1979)
 Acalyptris bispinata (Scoble, 1980)
 Acalyptris bovicorneus Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris brevis Puplesis, 1990
 Acalyptris clinomochla (Meyrick, 1934)
 Acalyptris combretella (Vári, 1955)
 Acalyptris desertellus (Puplesis, 1984)
 Acalyptris distaleus (Wilkinson, 1979)
 Acalyptris dividua Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris ecuadoriana Puplesis & Diškus, 2002
 Acalyptris egidijui Puplesis, 1990
 Acalyptris falkovitshi (Puplesis, 1984)
 Acalyptris fagarivora (Vári, 1955)
 Acalyptris fortis Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris fulva (Scoble, 1980)
 Acalyptris fuscofascia (Scoble, 1980)
 Acalyptris galinae (Puplesis, 1984)
 Acalyptris gielisi Van Nieukerken, 2010
 Acalyptris heteranthes (Meyrick, 1926)
 Acalyptris hispidus Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris insolentis Puplesis & Diškus, 2002
 Acalyptris kizilkumi (Falkovitsh, 1986)
 Acalyptris krooni (Scoble, 1980)
 Acalyptris krugeri (Vári, 1963) 
 Acalyptris lanneivora (Vári, 1955)
 Acalyptris lascuevella Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris latipennata (Puplesis & Robinson, 2000)
 Acalyptris laxibasis Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris lesbia van Nieukerken & Hull, 2007
 Acalyptris limoniastri van Nieukerken & Hull, 2007
 Acalyptris limonii Z. & A. Laštůvka, 1998
 Acalyptris loranthella (Klimesch, 1937)
 Acalyptris lorantivora (Janse, 1948)
 Acalyptris lotella Wagner, 1987
 Acalyptris lundiensis (Scoble, 1980) 
 Acalyptris lvovskyi (Puplesis, 1984)
 Acalyptris mariepsensis (Scoble, 1980) 
 Acalyptris maritima A. & Z. Laštůvka, 1997
 Acalyptris martinheringi Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris melanospila (Meyrick, 1934)
 Acalyptris minimella (Rebel, 1924)
 Acalyptris molleivora (Scoble, 1980) 
 Acalyptris nigripexus Puplesis & Diškus, 2003
 Acalyptris novenarius Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris obliquella (Scoble, 1980) 
 Acalyptris onorei Puplesis & Diškus, 2002
 Acalyptris pallens (Puplesis, 1984)
 Acalyptris paradividua Šimkevičiūtė & Stonis, 2009
 Acalyptris piculus Puplesis, 1990
 Acalyptris pistaciae van Nieukerken & Hull, 2007
 Acalyptris platani (Müller-Rutz, 1934)
 Acalyptris platygnathos Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris postalatratus (Wilkinson, 1979)
 Acalyptris psammophricta Meyrick, 1921
 Acalyptris pseudohastatus Puplesis & Diškus, 2002
 Acalyptris punctulata (Braun, 1910)
 Acalyptris pundaensis (Scoble, 1980) 
 Acalyptris pyrenaica A. & Z. Laštůvka, 1993
 Acalyptris repeteki (Puplesis, 1984)
 Acalyptris rotundus Puplesis & Diškus, 2002
 Acalyptris rubiaevora (Scoble, 1980) 
 Acalyptris scirpi (Braun, 1925)
 Acalyptris sellata (Scoble, 1980)
 Acalyptris shafirkanus (Puplesis, 1984)
 Acalyptris staticis (Walsingham, 1908)
 Acalyptris tenuijuxtus (Davis, 1978)
 Acalyptris terrificus Šimkevičiūtė & Stonis, 2009
 Acalyptris thoracealbella (Chambers, 1873)
 Acalyptris trifidus Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris turcomanicus (Puplesis, 1984)
 Acalyptris umdoniensis (Scoble, 1980) 
 Acalyptris unicornis Puplesis & Robinson, 2000
 Acalyptris vacuolata (Scoble, 1980) 
 Acalyptris vannieukerkeni Puplesis, 1994
 Acalyptris vepricola (Vári, 1963) 
 Acalyptris vittatus (Puplesis, 1984)
 Acalyptris vumbaensis (Scoble, 1980)
 Acalyptris yucatani Stonis, Remeikis, Diskus & Noreika, 2013
 Acalyptris zeyheriae (Scoble, 1980)

Дополнение (2020) 
Stonis et al., 2020.

Примечания

Литература 
 
 (31 Oct 2016)

Ссылки 
 Fauna Europaea

Моли-малютки
Роды чешуекрылых